Вап или вапа (от  — окраска) — красящее вещество, пермский красный мергель (глина), используемый для приготовления красной краски. Традиционно используется в хохломе, иконописи и набойках. Представляет собой отмученную мелкозернистую глину, разведённую до определённой густоты. В раствор добавляется от 25 до 50 % мела.

Глагол вапить означает красить что-либо. В Евангелии от Матфея (Мф. 23:27) упоминаются, например, «гробы повапленные».

При окраске тканей вапа — состав, содержащий соли меди, используемый для предохранения набитых им мест ткани от окрашивания.

Слово имеет ряд производных:

 Вапница — палитра;
 Вапное писание — живопись. Часто говорят — писать вапно, то есть красочно, сочно, многоцветно;
 Вапный камень — минерал для приготовления пигмента;
 Вапна — известь;
 Ваплюха — (в вологодской области) — грязная, неопрятная женщина.

Примечания 

Элементы иконы и техники иконописи